L'edizione 1952-53 della Oberliga vide la vittoria finale del .

Classifica finale

Gruppo 1

Gruppo 2

Finale scudetto

Verdetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1952
Calcio nel 1953
Campionato tedesco di calcio